De Svenska Cupen 1998–1999 was de 44ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon in augustus 1998 en eindigde op 20 mei 1999 met de tweede finalewedstrijd in Göteborg. De beker ging voor de zevende keer naar AIK Solna, dat in de finale (over twee duels) afrekende met IFK Göteborg.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 1998
Allsvenskan 1999
Zweeds voetbalelftal in 1998
Zweeds voetbalelftal in 1999

1999
Svenska Cupen